Cho Jae-yong – calciatore sudcoreano
 Kwak Jae-yong – regista e sceneggiatore sudcoreano
 Jung Jae-yong – calciatore sudcoreano, centrocampista